VinFast VF8 – elektryczny samochód osobowy typu crossover klasy średniej produkowany pod wietnamską marką VinFast od 2022 roku.

Historia i opis modelu 

Model VF32 zadebiutował w drugiej połowie stycznia 2021 roku jako element ofensywy modelowej wietnamskiego startupu VinFast wśród samochodów elektrycznych, będących zarazem wstępem do globalnej ekspansji. Podobnie jak mniejszy VF e34 i większy VF9, VinFast VF8 jest crossoverem, który utrzymany został w krągłych proporcjach łączących chromowane ozdobniki z podwójnym pasem reflektorów w przedniej części nadwozia. Wąskie diody LED do jazdy dziennej oddzielona chromowana poprzeczka, pod którą znalazła się pozostała część reflektorów.

Deska rozdzielcza utrzymana została w dwubarwnej estetyce, wyróżniając się awangardowo zaprojektowanymi przełącznikami trybów jazdy w tunelu środkym, a także obszernym dotykowym wyświetlaczem systemu multimedialnego.

Korekty nazwy 
Wzorem mniejszego modelu VF e34, w lipcu 2021 roku VinFast zdecydował się dokonać korekty nazwy modelu VF32 na VinFast VF e35. Informacja ta została ogłoszona równolegle z przedstawieniem planów na temat ekspansji rynkowej VinFasta na rynkach globalnych, gdzie VF e35 będzie jednym z dwóch modeli na jej początek. W 2022, przy okazji amerykańskiej premiery, nazwę ponownie skorygowano, tym razem na prostsze VinFast VF8.

Sprzedaż 
W pierwszej kolejności VinFast rozpocznie zbieranie zamówień na VF e35 we wrześniu 2021 roku na rodzimym rynku wietnamskim, pierwsze egzemplarze dostarczając w lutym 2022 roku. Pojazd będzie też elementem ekspansji firmy VinFast na rynkach globalnych, trafiając docelowo do sprzedaży m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Australii. 

W styczniu 2022 przedstawiony został model w amerykańskiej specyfikacji, który ma trafić tam do sprzedaży z końcem 2024 roku. Docelowo egzemplarze sprzedawane w regionie Ameryki Północnej mają pochodzić z lokalnej fabryki VinFasta, których lokalizacja w 2022 roku określona została na Hrabstwo Chatham w Karolinie Północnej, a jej działanie ma ruszyć w połowie 2024 roku.

Dane techniczne 
VinFast VF e35 dostępny jest w dwóch wariantach napędowych, które w obu przypadkach napędzane są baterią o pojemności 90 kWh, która zapewnia zasięg ok. 500 kilometrów na jednym ładowaniu. Różnice istnieją w mocy - podstawowa odmiana rozwija 204 KM, a mocniejsza 408 KM. Charakterystycznym rozwiązaniem zastosowanym w układzie napędowym są baterie chińskiej firmy CATL, które wyposażone są w możliwość łatwego demontażu i wymiany. Na rynku amerykańskim klient kupuje samochód poza akumulatorami - ten element podlega domyślnej subskrybcji.

Przypisy 

VF8
Samochody elektryczne
Crossovery
Samochody klasy średniej
Samochody z lat 2020–2029